Birkenhain può riferirsi a:
 Birkenhain – località del comune tedesco di Nordwestuckermark
 Birkenhain (oggi Brezová pod Bradlom) – città slovacca
 Birkenhain (oggi Osmolino) – frazione della città polacca di Myślibórz